Eddie Edwards (musicus) (1891-1963), Amerikaans jazztrombonist
 Eddie Edwards (tennisser) (1956), Zuid-Afrikaans tennisser
 Eddie Edwards (schansspringer) (1963), beter bekend als Eddie "the Eagle" Edwards, Brits schansspringer
 Eddie Edwards (worstelaar) (1983), Amerikaans worstelaar